Philippe Maillet (né le  à Lachenaie dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
En 2009-2010, il commence sa carrière en junior avec les Tigres de Victoriaville dans la LHJMQ. De 2013 à 2017, il poursuit un cursus universitaire à l'Université du Nouveau-Brunswick et évolue dans le Sport interuniversitaire canadien. Il passe professionnel en 2017 dans la Ligue américaine de hockey avec le Reign d'Ontario. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Capitals de Washington face aux Flyers de Philadelphie. En 2021, il signe au Metallourg Magnitogorsk dans la KHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010|| Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 58|| 3|| 9|| 12|| 4|| 16|| 6|| 1|| 7|| 2
|-
| 2010-2011|| Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 67|| 31|| 38|| 69|| 17|| 9|| 4|| 10|| 14|| 2
|-
| 2011-2012|| Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 62|| 33|| 43|| 76|| 28|| 4|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2012-2013|| Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 65|| 25|| 58|| 83|| 17|| 8|| 2|| 7|| 9|| 0
|-
| 2013-2014 || Reds du Nouveau-Brunswick || SIC || 26|| 16|| 25|| 41|| 4|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Reds du Nouveau-Brunswick || SIC || 28|| 14|| 25|| 39|| 28|| 7|| 5|| 2|| 7|| 0
|-
| 2015-2016 || Reds du Nouveau-Brunswick || SIC || 17|| 7|| 24|| 31|| 4|| 5|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2016-2017 || Reds du Nouveau-Brunswick || USports || 30|| 23|| 32|| 55|| 26|| 9|| 8|| 8|| 16|| 4
|-
| 2016-2017|| Reign d'Ontario || LAH || 8|| 2|| 2|| 4|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018|| Reign d'Ontario || LAH || 64|| 18|| 18|| 36|| 18|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2018-2019|| Reign d'Ontario || LAH || 68|| 16|| 38|| 54|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Bears de Hershey || LAH || 61|| 17|| 27|| 44|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Capitals de Washington || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Bears de Hershey || LAH || 16|| 6|| 15|| 21|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 47|| 15|| 24|| 39|| 14|| 23|| 8|| 13|| 21|| 6
|-
| 2022-2023 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || || || || || ||

Notes et références 

Naissance à Terrebonne
Naissance en novembre 1992
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du Metallourg Magnitogorsk